Dublin Super Cup 2011 года — международный футбольный клубный турнир. Турнир длился 2 дня — 30 и 31 июля 2011 года, все матчи проводились на стадионе «Авива». Участие в турнире приняли шотландский «Селтик», миланский «Интер», английский «Манчестер Сити» и Сборная Высшей лиги Ирландии. За победу на турнире начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Также команды получают дополнительные очки за каждый забитый гол.

Турнирная таблица

Матчи

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Dublin Super Cup

Товарищеские турниры по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Июль 2011 года
Международные спортивные соревнования в Дублине
Спорт в Ирландии в 2011 году
Международные соревнования по футболу в Ирландии